L'expression Oscars du cinéma 1973 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1973 et honorait des films sortis en 1972.

Pour les films sortis en 1973 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1974.